Tony Garnier (bassist) - Een Amerikaanse bassist
Tony Garnier (architect) - Een Franse architect